Die Primeira Divisão 1991/92 war die 58. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 17. August 1991 und endete am 16. Mai 1992.

FC Porto wurde zum zwölften Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1991-92 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1991/92